Виља Талеа де Кастро има више значења:

 Општина Виља Талеа де Кастро (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Виља Талеа де Кастро (Виља Талеа де Кастро, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику